Rendez-vous avec la mort () est un roman policier d'Agatha Christie publié en 1937, mettant en scène Hercule Poirot, qui a connu de nombreuses adaptations :
 Rendez-vous avec la mort () est une pièce de théâtre policière de 1945 adaptée par Agatha Christie ;
 Rendez-vous avec la mort  () est un film britannique réalisé en 1988 par Michael Winner, avec Peter Ustinov ;
 Rendez-vous avec la mort () est un téléfilm britannique de 2009 réalisé dans le cadre de la série télévisée Hercule Poirot, avec David Suchet ;
 Rendez-vous avec la mort est une bande-dessinée de Didier Quella-Guyot et Marek, publiée en 2013 dans la collection Agatha Christie chez Emmanuel Proust éditions ;
 Rendez-vous avec la M.O.R.T. est un livre-jeu.